Бург, Иосиф:
 Бург, Иосиф Кунович (1912—2009) — писатель на идише, живший в Черновцах.
 Бург, Йосеф (1909—1999) — израильский политик.